

Lieu
 Bullion est une commune française située dans le département des Yvelines et la région Île-de-France.
 L'hôtel Bullion est un ancien hôtel particulier parisien, édifié en 1631 pour Claude de Bullion rue de la Platrière (rue Jean-Jacques-Rousseau), disparu 
 L'hôtel Bullion (ultérieurement hôtel Thoinard) est un hôtel particulier parisien, édifié 1639 pour Noël de Bullion, remanié vers 1730, situé 9 rue Coq-Héron à Paris, France.
 L'hôtel Bullion est un ancien hôtel particulier parisien (constitué en copropriété) également connu sous le nom hôtel de Foretz, plus ancien. Il est situé 21 rue Hautefeuille, à Paris, France.

Patronyme
 Angélique Faure de Bullion (1593-1664) Philanthrope.
 Claude de Bullion (1569-1640) est un avocat et un conseiller d'État français.
 Charles-Denis de Bullion (mort en 1721) est un gouverneur, prévôt de Paris et membre de la Noblesse de robe (père de Gabriel-Jérôme).
 Gabriel-Jérôme de Bullion (1695-1752), est un maréchal de camp, conseiller du roi, prévôt de Paris et membre de la Noblesse de robe (fils de Charles-Denis).
 Stéphane Bullion (1980-) est un danseur étoile français du Ballet de l'Opéra national de Paris.

Autres
 terme anglais se référant à l'or (notamment aux pièces d'or de collection, et aux lingots).

Homonymie de patronyme